Grieks handbalteam junioren (mannen)
 Grieks handbalteam junioren (vrouwen)